Vendia bezeichnet:

 Vendia (Tier), ausgestorbene Tiergattung des Ediacariums
 Vendia (Schiff), dänisches Frachtschiff, das im Zweiten Weltkrieg in der Nordsee versenkt wurde